Жак Маклес (, 8 июля 1945) — французский шахматист, мастер ФИДЕ. Чемпион Франции 1970 г. Чемпион Парижа 1975 г. В составе сборной Франции участник шахматной олимпиады 1974 г. (выступал на 1-й доске). Участник ряда международных соревнований, проводившихся в 1960—1980-х гг. на территории Франции.

В 1965 г. Маклес представлял Францию на чемпионате мира среди юношей (не вышел в главный финал).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ж. Маклеса в базе Chessgames
 Личная карточка Ж. Маклеса на сайте 365Chess
Шахматисты Франции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад